Гран-при Аргентины 1996 года — третий  этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1996 года. Прошёл на Муниципальном автодроме Буэнос-Айреса, Аргентина. Соревнования состоялись 7 апреля 1996 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Жан Алези 1:29,413
 Поул-позиция: Деймон Хилл 1:30,346

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Аргентины